Бангладеш се први пут појавио на Олимпијским играма 1984. године и од тада Бангладеш није пропустио ниједне Летње олимпијске игре.

На Зимске олимпијске игре Бангладеш никада није слао своје представнике. Представници Бангладеша, закључно са Олимпијским играма одржаним 2008. године у Пекингу, нису освојили ниједну олимпијску медаљу. Спортисти из Вангладеша никада нису успели да се квалификују на олимпијске игре. Његови представници који су учествовали увек су добијали спрецијалне дозволе и позиве да учествују на играма.

Национални олимпијски комитет Бангладеша (-{Bangladesh Olympic Association}-) је основан 1978. а признат од стране МОКа 1979. године.

Медаље

Освојене медаље на ЛОИ

Референце

Спољашње везе 
 
 
Бангладеш. Olympics at Sports-Reference.com]

Бангладеш на олимпијским играма